Termin GABT ima više značenja.

 4-Aminobutirat transaminaza, enzim
 GabT RNK motiv